

Geografia 
 Anzat-le-Luguet – comune francese situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 André Luguet (1892-1979) – attore, regista e sceneggiatore francese
 Edmond Luguet (1886-1974) – ciclista su strada francese
 Léo-Jean Luguet (1864-1935) – compositore francese
 Louis Luguet (1892-1976) – ciclista su strada francese
 Marcel Luguet (1865-1934) – scrittore francese
 René Luguet (1813-1904) – attore francese 
 Rosine Luguet (1921-1981) – attrice francese